Kohlenmühle steht für:
 Kohlemühle, eine Mühle zum Vermahlen von Kohle
 Kohlenmühle (Neustadt an der Aisch), eine ehemalige Mühle, später ein Ortsteil sowie ein Gastronomiebetrieb mit Hausbrauerei in Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern